The Thaw kan verwijzen naar:

 The Thaw (film), een Canadees Amerikaanse thriller-horrorfilm uit 2009
 The Thaw (Star Trek), aan aflevering uit de serie Star Trek: Voyager.